Éric Altmayer, producteurs de cinéma français ;
 Nicolas Altmayer, producteurs de cinéma français ;
 René Altmayer (1888-1976), général français ;
 Robert Altmayer, général de corps d'armée français ;
 Victor Joseph Altmayer, général de division français.

Lien externe 
 

Patronyme lorrain